Francesco I Gonzaga (1366–1407) – kondotier, kapitan (władca) Mantui od 1382
 Francesco II Gonzaga (1466–1519) – markiz Mantui od1484
 Francesco Gonzaga (1444–1483) – kardynał
 Francesco Gonzaga (1538–1566) – kardynał